Салтијо има више значења:
 Салтијо (Индијана)
 Салтијо (Мисисипи)
 Салтијо (Пенсилванија)
 Салтијо (Тенеси)